Ramon bzw. Ramón steht für:

 die spanische (Ramón) bzw. katalanische (Ramon) Form des männlichen Vornamens Raimund
 Ramon (Russland), Ort in Russland
 Ramon (New Mexico), Ort in New Mexico, Vereinigte Staaten
 Ramon (Isabela), philippinische Stadtgemeinde
 Har Ramon, Berg in Israel
 Machtesch Ramon, Erosionskrater in Israel
 Mitzpe Ramon, Stadt in Israel
 Ramón (Sänger), norwegischer Sänger

Ramon oder Ramón ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Ramon (1920–1993), belgischer Radrennfahrer
 Alonso García de Ramón (1552–1610), spanischer Soldat, Gouverneur von Chile
 Anselmo Ramon (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Chaim Ramon (* 1950), israelischer Politiker
 Domingo Ramón (* 1958), spanischer Hindernisläufer
 Elmer Osmar Ramón Miani (1933–2014), argentinischer Geistlicher, Bischof von Catamarca
 Gaston Ramon (1886–1963), französischer Tierarzt und Biologe
 Ilan Ramon (1954–2003), israelischer Raumfahrer
 Jaime Guiscafré-Ramon (* 1957), lateinamerikanischer Gitarrist und Komponist
 José Luis García Ramón (* 1949), spanischer Gräzist und Sprachwissenschaftler
 Ofelia Ramón (1924–2014), venezolanische Sängerin
 Santiago Ramón y Cajal (1852–1934), spanischer Mediziner
 Vicente Miguel Garcés Ramón (* 1946), spanischer Politiker

Siehe auch:
 Ramonas
 Ramond
 San Ramón